Dit is een overzicht van de snelste schaatsers en beste puntentotalen op de minivierkamp mannen.

Snelste mannen minivierkamp

Snelste mannen minivierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen minivierkamp buitenbaan

Snelste mannen minivierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen minivierkamp

Beste puntentotalen minivierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen minivierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen minivierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender afstanden - Minivierkamp mannen
 Adelskalender laagland - Minivierkamp mannen

Schaatslijsten